Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2022. у Минхену одржано је 19. и 21. августа  на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Берлину 2018 није бранила Марија Ласицкене из Русије.

Земље учеснице 
Учествовале су 24 такмичарке из 17 земаља.  

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди 
Рекорди у скоку увис за жене пре почетка Европског првенства 15. августа 2022. године:

Најбољи европски резултати у 2022. години 
Десет најбољих европских такмичарки у 2022. години до почетка првенства (15. август 2022), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ). ,  

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Квалификациона норма

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 19. августа 2022. године. Такмичарке су биле подељене у две групе. Обе групе су почеле скакање у 10:05. Квалификациона норма за финале износила је 1,94 метара (КВ), коју нису испуниле тако да су се у финале пласирале 13 према постигнутом резултату (кв). , ,

Финале 
Такмичење је одржано 21. августа 2022. године у 19:04. ,

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 25. Европског првенства 1938—2022.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су све оне које су освојиле најмање 2 медаље у овој дисциплини.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима на отвореном — скок увис за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном — скок увис за жене‎

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном